A listán azok a versenypályák szerepelnek, amelyeken 1950 és 2023 között legalább egy nagydíjat rendeztek, illetve a leendő 2023-as és 2024-es szezonokban legalább egy versenyt rendeznének a Formula–1-ben. Összesen 75 különböző helyszínen rendeztek már Formula–1-es versenyt. Az első, brit nagydíjat Silverstone-ban tartották. A leghosszabb versenypálya Pescara, amely 25,8 kilométer hosszú. A legtöbbször Monza szerepelt a versenynaptárban, 1980 kivételével valamennyi szezonban ott tartották az olasz nagydíjat. Három fő pályatípus létezik: vannak a kifejezetten versenyre épített pályák, például a Hungaroring, országúti pályák, melyeknek egy része, vagy teljes egészük országút, ilyen Spa-Francorchamps. A harmadik típus a városi vagy utcai pályák, melyeket városokban, vagy azokban lévő parkokban rendeznek, ilyen például a monacói pálya.



A pályák listája 

** jelölt orosz nagydíj, a 2022-es ukrajnai orosz invázió miatt, bizonytalan ideig, a verseny felfüggesztve van.

A pályák, melyeken eldőlt a vb-cím 
Az alábbi táblázat azokat a pályákat tartalmazza, amelyeken az aktuális vb-t vezető versenyző már matematikailag is beérhetetlen előnyre tett szert a másodikhoz képest, és így megnyerte a vb-t. Így fordulhat elő, hogy Jochen Rindt, halála után, Watkins Glen-ben lett világbajnok. Nagyon sokszor az utolsó verseny döntött a címről, mint például 2008-as brazil nagydíj, 2021-es abu-dzabi nagydíj. A 2023-es versenynaptárban szereplő pályák vannak kiemelve.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

 Műholdképek a versenypályákról

Autóverseny-pályák
Formula–1